FKS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fukushima (Giappone)